Muhàmmad V de Gharnata (segle XIV), rei musulmà de la dinastia nassarita de Granada
 Muhàmmad V del Marroc (Fez, 1909 – Rabat, 1961), rei del Marroc de la dinastia alauita